Gustav Kirchhoff sformułował szereg praw z różnych dziedzin nauki znanych współcześnie jako prawa Kirchhoffa:

Elektryczność 
 Prawa Kirchhoffa - dotyczące obwodów elektrycznych:
 Pierwsze: przepływ prądu w rozgałęzieniach obwodu elektrycznego
 Drugie: bilans spadków napięć i sił elektromotorycznych w oczku sieci obwodu elektrycznego

Promieniowanie elektromagnetyczne 
 prawo Kirchhoffa (promieniowanie) – zależność zdolności emisyjnej ciała do jego zdolności absorpcyjnej
 prawa spektroskopii Kirchhoffa – trzy doświadczalne prawa spektroskopii

Chemia fizyczna 
 prawo Kirchhoffa (chemia fizyczna) – zależność standardowej entalpii reakcji od temperatury

Zobacz też 
 twierdzenie Kirchhoffa – twierdzenie matematyczne z teorii grafów
 moduł Kirchhoffa – moduł sprężystości poprzecznej